Ингвес (, ) — фамилия. Представители:
 Ингвес, Антон (род. 2001) — шведский футболист, полузащитник.
 Ингвес, Вильхельм (род. 1990) — финский футболист, нападающий.